Дискография MadeinTYO содержит два студийных альбома, 13 синглов, два мини-альбома и четыре микстейпа.

Альбомы

Студийные альбомы

Микстейпы

Мини-альбомы

Синглы

Как главный артист

В качестве приглашённого исполнителя

Гостевое участие 
Список песен в качестве приглашённого исполнителя с указанием года выпуска и названием альбома

Примечания

Комментарии

Примечания 

MadeinTYO
MadeinTYO
MadeinTYO